Joseph Johann Daniel Freiherr von Lincker und Lützenwick (1747–1807) war sachsen-weimarischer Kammerrat und Gutsherr auf Burg Denstedt. Außerdem war er forstkundlicher Schriftsteller.

Biographie 
Er gehörte zur Adelsfamilie der Linker von Lützenwick. Er war Vater  des Mühlenbesitzers in Denstedt und Oberforstmeisters  Johann Friedrich Carl Albert von Lincker und Lützenwick. Er selbst interessierte sich auch für das Forstwesen. So war er 1798 Begründer und Herausgeber der Zeitschrift Der besorgte Forstmann, die im Landes-Industrie-Comptoir von Friedrich Justin Bertuch verlegt wurde. Allerdings kam diese Unternehmung bedauerlicherweise nicht über einen Jahrgang hinaus. Inhaltlich ging es in den vier erschienenen Heften um Schädlingsbefall von Wäldern und deren Bekämpfung. Sie musste aus Rentabilitätsgründen abgebrochen werden, da sie außer dem kleinen Kreis von Forstfachleuten keine Resonanz erfuhr und damit für den Verleger untragbar war. Auch veröffentlichte 1795 er „Einige wichtige Grundregeln aus der neuern Feldbaukunst“. In seinem letzten Lebensjahren versuchte er sich als Übersetzer griechischer Werke.

Als Kammerherr war er seit 1788 Kammerrat. Linker hatte auch persönlichen Kontakt mit Goethe. In dessen Tagebüchern jedenfalls wurde er vermerkt. Goethe nahm auch von einer Expedition gegen die Raupen Linckers Notiz, von der Lincker 1798 zurückgekehrt war, denn sie findet sich in seinen Tagebüchern. Im Jahre 1802 wurde Daniel von Lincker und Lützenwick Geheimer Kammerrat. In der kommentierten Ausgabe zu Carl Wilhelm Heinrich von Lyncker ist er mehrfach erwähnt.

Werke 

 Einige wichtige Grundregeln aus der neuern Feldbaukunst, Carl Ludolph Hoffmann, Weimar 1795.
 Der besorgte Forstmann: eine Zeitschrift über Verderbniß der Wälder durch Thiere und vorzüglich Insecten überhaupt, besonders aber durch die jetzt in Teuschland herrschenden Kiefer-, Fichten-, Tannen- und Birken-Raupen, Landes-Industrie-Comptoir, Weimar 1798.
 Die epische Fabel der Psyche nach dem Apuleius metrisch übersetzt, Johann Michael Mauke, Jena 1805.

Quellen 
 B. M. Linker: Die Freiherren von Linker und Lutzenwick und von Lyncker in Thüringen. Familienchronik. Mindelheim 2005
 Jürgen Lauchner (Hrsg.): Zur Familie Linker von Lützenwick und seinem Weimarer Zweig: Carl Wilhelm Heinrich Freiherr von Lyncker: „Ich diente am Weimarer Hof: Aufzeichnungen aus der Goethezeit“ , Böhlau Verlag Köln-Weimar Wien 1997. ISBN 3-412-05297-3.

Weblinks 
 Weblink zu thulb.uni-jena.de

Einzelnachweise 

Person (Weimar)
Joseph Johann Jakob Daniel
Freiherr
Beamter
Geboren 1747
Gestorben 1807
Mann